Le DUT en techniques de commercialisation, connu aussi comme DUT Tech de Co ou DUT TC, forme des chargés d’études commerciales, des conseillers de clientèle, des assistants chef de produit, des commerciaux et des responsables des achats. Ils évoluent ensuite dans des fonctions marketing et commerciales vers des postes à responsabilité (encadrement d’une force de vente). Le programme du DUT TC est défini nationalement. Une nouvelle version a été publiée au B.O. le 13 juin 2013.

Descriptif 
Le titulaire de ce DUT est un collaborateur commercial polyvalent capable de vendre, acheter, distribuer, gérer des stocks. Il exerce surtout ses fonctions en grande distribution, dans l'industrie ou la banque, dans une société de transport ou d'assurances. Les emplois de début de carrière sont généralement ceux de commercial, de représentant, de chargé de clientèle ou de chef de rayon. Après une première expérience, il pourra devenir cadre moyen, entrer dans une direction commerciale ou encadrer des équipes de vente. Sa formation généraliste lui permet de s'adapter rapidement à de nombreux environnements ou fonctions. Il connaît le droit commercial, la comptabilité générale et analytique, les logiciels de bureautique et de son domaine. Dans le domaine de la gestion commerciale, il est capable d'utiliser les techniques de la mercatique, de la promotion des ventes et de l'exportation. À noter que sa formation a pu lui faire connaître plus particulièrement un secteur ou une gamme de produits : tourisme, produits alimentaires, produits bancaires etc.

Accès 
L'accès au DUT se fait sur bac, dossier, entretien, voire tests ; le plus souvent après bac général ES ou STMG (toutes les séries de bac ont cependant leurs chances). En année spéciale, il faut avoir validé 60 crédits européens ou suivi un enseignement supérieur de 2 ans et passer devant un jury d'admission.

Programme 
On peut considérer qu'un étudiant diplômé devra avoir acquis des compétences dans les cinq secteurs suivants :
 des compétences commerciales : gérer la relation client, savoir mettre en valeur une offre produit ;
 des compétences en technologies de la communication : utilisation d'outils logiciels liés au déploiement et à l'utilisation de sites internet ;
 des compétences marketing : élaborer une stratégie marketing, promouvoir un site, communiquer ;
 des compétences en gestion de projet : travailler en équipe, gérer la relation avec les prestataires et fournisseurs ;
 des compétences en administration : gérer un site de commerce électronique au quotidien, assurer une maintenance technique de niveau bas, suivre l'évolution de son trafic.

Publics visés 
 Bac général ES série économique et sociale profil langues vivantes
 Bac général ES série économique et sociale profil mathématiques appliquées
 Bac général ES série économique et sociale profil sciences économiques et sociales
 Bac général L série littéraire profil lettres art - arts du cirque
 Bac général L série littéraire profil lettres art - arts plastiques
 Bac général L série littéraire profil lettres art - cinéma audiovisuel
 Bac général L série littéraire profil lettres art - danse
 Bac général L série littéraire profil lettres art - histoire des arts
 Bac général L série littéraire profil lettres art - musique
 Bac général L série littéraire profil lettres art - théâtre expression dramatique
 Bac général L série littéraire profil lettres classiques
 Bac général L série littéraire profil lettres langues
 Bac général L série littéraire profil mathématiques
 Bac général S série scientifique profil biologie écologie agronomie
 Bac général S série scientifique profil mathématiques
 Bac général S série scientifique profil physique chimie
 Bac général S série scientifique profil sciences de l'ingénieur
 Bac général S série scientifique profil sciences de la vie et de la terre
 Bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion spécialité communication et gestion des ressources humaines
 Bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion spécialité comptabilité et finance d'entreprise
 Bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion spécialité gestion des systèmes d'information
 Bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion spécialité mercatique (marketing)

Organisation des études 
La formation est divisée en quatre unités d’enseignement :
 Animer et communiquer sur les marchés (expression et culture, langue(s) vivante(s) étrangère(s), psychosociologie de la communication, négociation, vente-achat, communication commerciale) ;
 Connaître l’entreprise, son environnement et distribuer sur les marchés (droit et entreprise, économie, organisation-stratégie-qualité, psychosociologie des organisations, distribution-marketing du point de vente, logistique, gestion de la force de vente, techniques du commerce international) ;
 Maîtriser les outils de gestion et acquérir la démarche marketing (mathématique et statistique appliquées, informatique-bureautique, gestion comptable et financière, marketing fondamental, marketing stratégique et opérationnel, marketing direct, études et recherches commerciales, approche des marchés étrangers) ;
 Réalisation des applications professionnelles (projets tutorés, stages en entreprise).

Après le DUT 
Après un DUT Techniques de commercialisation, la poursuite d'étude est possible à l'Université (IUT, IUP, IAE), dans les écoles de commerce (admission parallèle des ESC), mais aussi une insertion dans la vie active.

Poursuite d'études 
 Licence professionnelle en commerce, distribution, management des organisations, marketing, banque, finance, assurance, immobilier, communication etc. ;
 Licence LMD en économie et gestion, AES ou sciences de gestion, plus rarement en droit ;
 Écoles supérieures de commerce (admissions parallèles) ;
 Écoles spécialisées en commerce et gestion.

Métiers visés 
Les métiers visés sont généralement liés à la conception de sites internet de commerce pour des entreprises de commerce, à la relation client pour des prestataires de services, à la promotion et à la mise en valeur de publications en ligne, ou encore à la maintenance pour des fournisseurs de sites de commerce en ligne. On peut donner à titre indicatif les cadres d'emplois suivants :
 assistant chef de projet et assistante cheffe de projet en commerce électronique ;
 consultant et consultante en promotion et référencement ;
 ingénieur ou ingénieure commerciale et développeur ou développeuse d'affaires ;
 administrateur ou administratrice de sites (pour de petites publications)
 assistant commercial et assistante commerciale
 attaché commercial et attachée commerciale

Lieux de formation 
Dans la France entière, il y a 92 établissements qui préparent ce diplôme, la plupart sont des IUT.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Techniques de commercialisation sur le site officiel des IUT

Techniques de commercialisation